Die achte Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft wurde vom 9. September bis 11. September 2022 im Kapstadt-Stadion in Kapstadt, Südafrika ausgetragen. Es war die erste Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft in Afrika. Wie in den Jahren zuvor traten 24 Männer- und 16 Frauenteams in insgesamt 84 Spielen an. Zum ersten Mal überhaupt konnte sich auch die Deutsche Siebener-Rugby-Nationalmannschaft der Männer für eine Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft qualifizieren. Mit 105.000 Zuschauern über das gesamte Wochenende wurde ein neuer Zuschauerrekord für eine Siebener-Rugby-WM aufgestellt. Bei den Frauen konnte Australien den Titel gewinnen, während sich bei den Männern Fidschi durchsetzen konnte.

Bewerbung 
11 Rugbyverbände, darunter auch der Deutsche Rugby-Verband, bekundeten ihr Interesse als Gastgeber für die Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft 2022. Am 29. Oktober 2019 wurde von World Rugby die Entscheidung veröffentlicht, die Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft 2022 in Südafrika auszutragen.

Turnier der Männer

Teilnehmer 
24 Teams nahmen an der Weltmeisterschaft der Männer teil, wobei sich die acht Viertelfinalisten der Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft 2018, inklusive der Gastgebernation Südafrika, automatisch qualifizierten und die restlichen 16 Plätze in sechs kontinentalen Entscheidungsturnieren ausgespielt wurden:

Vorrunde 
In der Vorrunde spielten die 16 niedrigsten Teams in der Setzliste ein Spiel. Die Gewinner traten gegen die acht höchsten Teams der Setzliste im Achtelfinale um die Championship an, während die Verlierer im Viertelfinale um die Bowl weiter spielten. In Klammern vor der Nation ist der jeweilige Platz der Setzliste angegeben.

Achtelfinale der Championship 
Die Verlierer des Achtelfinals der Championship spielten im Challenge Viertelfinale weiter, während die Gewinner im Viertelfinale der Championship antraten.

Unteres Tableau („Bowl“) 
Die Verlierer aus der Vorrunde spielten in der Bowl die Plätze 17 bis 24 aus.

Mittleres Tableau („Challenge“) 
Die Verlierer aus dem Championship Achtelfinale spielten in der Challenge die Plätze 9 bis 16 aus.

Oberes Tableau („Championship“) 
Die Gewinner aus dem Championship Achtelfinale spielten in der Championship die Plätze 1 bis 8 aus.

Finale Platzierungen

Turnier der Frauen

Teilnehmer 
Für die 16 Teilnehmerplätze qualifizierten sich die vier Halbfinalisten der Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft 2018 sowie das Gastgeberland Südafrika automatisch. Die übrigen elf Plätze wurden um Rahmen von sechs kontinentalen Entscheidungsturnieren vergeben.

Finale Platzierungen

Weblinks 

 Offizielle Website der Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft

Einzelnachweise 

2022
Rugby 2022
Sportveranstaltung in Kapstadt
Rugby-Union-Wettbewerb in Südafrika